Alem ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquín Alem (* 1975), argentinischer Komponist, Bandoneon-Spieler und Gitarrist

 Oscar Alem (1941–2017), argentinischer Pianist, Kontrabassist und Komponist
 Raja Alem (* 1970), saudi-arabische Autorin
 Shadia Alem (* 1960), saudi-arabische Malerin

Siehe auch:
 Leandro N. Alem
 Ålem, Ort in der Provinz Kalmar län, Schweden